Петру — греческая фамилия. Известные носители:

 Петру, Константинос (род. 1997) — кипрский футболист.
 Петру, Мария (1953—2012) — греческая и британская учёная, специалист по искусственному интеллекту и машинному зрению.

 Петру III Серьга (ум. 1590) — господарь Валахии из династии Басарабов-Дракулешти (1583—1585).

Другие значения 
 Петру Атлетику — ангольский футбольный клуб из Луанды, основанный в 1980 году.